Рябиново — название нескольких населённых пунктов в России:
 Рябиново — село в Куменском районе Кировской области.
 Рябиново — деревня в Мантуровском районе Курской области.